Эмиль Огюст Жозеф де Вильдеман (; 1866—1947) — бельгийский ботаник.

Биография 
Эмиль Огюст Жозеф де Вильдеман родился 19 октября 1866 года в Брюсселе в семье Франсуа Эмиля де Вильдемана и Марии Хортензы ван ден Берг. Учился в школе в Брюсселе, в 1883 году поступил в Брюссельский университет. 17 марта 1887 года получил диплом бакалавра по фармации. Затем Вильдеман стал работать в Брюссельском ботаническом саду. Первая научная публикация Вильдемана по ботанике была издана в 1885 году. Вильдеман работал в Ботаническом саду свыше 40 лет. Под руководством профессора Лео Эрреры Вильдеман получил степень доктора философии в Брюссельском университете. 20 июля 1890 года Эмиль Огюст получил степень доктора наук за труд по цитологии Études sur l’attache des cloisons cellulaires. В июне 1894 года де Вильдеман женился на Анне Марии де Кор, через родителей которой он познакомился с бриологом Жюлем Кардо. Затем Эмиль де Вильдеман стал изучать флору Бельгийского Конго. В 1900 году он был назначен куратором Брюссельского ботанического сада. В 1912 году Вильдеман стал его директором. С 1921 года он был профессором Антверпенского университета. В 1931 году де Вильдеман ушёл на пенсию. Эмиль Огюст Жозеф де Вильдеман скончался в Брюсселе 24 июля 1947 года.

Некоторые научные работы 
 Wildeman, E.A.J. de (1897). Prodrome de la flore algologique des Indes néerlandaises. 193 p.
 Wildeman, E.A.J. de; Durand, T.A. (1898—1907). Prodrome de la flore belge. 3 vols., 1112 p.
 Wildeman, E.A.J. de (1899—1909). Icones selectae horti thenensis. 6 vols.
 Wildeman, E.A.J. de (1900). Les algues de la flore de Buitenzorg. 457 p.
 Wildeman, E.A.J. de (1902). Les plantes tropicales de grande culture. 304 p.
 Wildeman, E.A.J. de (1903—1908). Notices sur les plantes utiles ou intéressantes de la flore du Congo. 2 vols.
 Wildeman, E.A.J. de (1903—1912). Études de systematique et de géographie botaniques sur la flore du Bas- et Moyen-Congo. 3 vols.
 Wildeman, E.A.J. de (1904—1910). Plantae novae horti thenensis. 2 vols.
 Wildeman, E.A.J. de (1905—1907). Mission Émile Laurent. 2 vols.
 Wildeman, E.A.J. de (1921). Contribution à l’étude de la flore du Katanga. 264 p.
 Wildeman, E.A.J. de (1921—1929). Plantae bequaertianae. 6 vols.

Роды, названные в честь Э. О. Ж. де Вильдемана

Примечания

Литература 
 Robyns, W. Emile De Wildeman, In: Biographie Nationale, vol. 37, kol. 829—843.
 
 

Ботаники Бельгии
Ботаники по алфавиту
Микологи Бельгии
Альгологи
Ботаники XIX века
Ботаники XX века
Члены-корреспонденты Французской академии наук
Члены Парижской медицинской академии